FLS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Flinders Island (Tasmania) (Australia)